Das Gebiet Westkasachstan (kasachisch / Batys Qasaqstan oblyssy; / Sapadno-Kasachstanskaja oblast) ist eine der 14 Provinzen der Republik Kasachstan und liegt im äußersten Nordwesten des Landes. Akim (Gouverneur) ist  Ghali Jesqalijew. Das Gebiet wurde am 10. März 1932 gebildet.

Geografie

Geografische Lage 
Westkasachstan hat eine Fläche von 151.300 km² und etwa 657.000 Einwohner (2020). Hauptstadt ist Oral (russisch Uralsk) im Norden.

Es grenzt im Osten an das Gebiet Aqtöbe und im Süden an das Gebiet Atyrau sowie im Norden und Westen an Russland. Der wichtigste das Gebiet durchquerende Fluss ist der Ural. Der westliche und größere Teil des Gebietes liegt somit in Europa.

Das Gebiet Westkasachstan ist hauptsächlich von Halbwüsten und Wüsten im Westen sowie Steppen im Osten bedeckt. Ein schmaler Gebietsstreifen entlang der russischen Grenze wird für den Weizenanbau genutzt.

Nachbarstaaten und Gebiete

Bevölkerung

Bevölkerungsgruppen

Einwohnerentwicklung 

¹ Volkszählungsergebnis

Politik und Verwaltung

Verwaltungsgliederung  
Das Gebiet ist in 13 Bezirke (; ) unterteilt. Das Verwaltungszentrum Oral stellt dabei einen eigenen städtischen Bezirk dar. Neben Oral gibt es mit Aqsai noch einen weiteren Ort mit dem Status einer Stadt in Westkasachstan.

Äkim (Gouverneur) 
Liste der Gouverneure (, Äkim) des Gebietes Westkasachstan seit 1992:

Weblinks 

Offizielle Webseite des Akimats des Gebietes Westkasachstan (kasachisch, russisch, englisch)

Einzelnachweise 

Gebiet (Kasachstan)